Армави́рская у́лица — улица и одна из основных магистралей в жилом районе «Горнозаводский» Железнодорожного административного района Екатеринбурга.

Расположение и благоустройство 
Армавирская улица проходит с запада на восток, два раза «ломаясь» на протяжении своей длины. Начинается от улицы Лётчиков и заканчивается улицей Завокзальной. Пересекается с Книжным проездом и улицами Тагильская, Ереванская, Подгорная, Артинская. Также в Армавирской улице заканчивается тупиком улица Майкопская.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
По улице проходит маршрут 57 автобуса, а также маршрутного такси №021.

Ближайшие станции метро 
Действующих станций Екатеринбургского метрополитена на данной улице нет, линий метро к улице проводить не запланировано. Ближе всего расположена станция метро «Уральская» (примерно в 700 м).

Примечательные здания и сооружения 
 № 26 — Социально-профессиональный техникум «Строитель»

Примечания

Литература

Ссылки 
 ДубльГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга